Атласский осёл (Equus africanus atlanticus) также известный как алжирский дикий осел — подвид вымерших диких ослов, которые обитали когда-то в Северной Африке в горах Атлас и в некоторых районах Сахары. Осёл вымер в результате римской спортивной охоты. Кости атласского осла были обнаружены в ряде каменных убежищ по всему Марокко и Алжиру палеонтологами включая Альфреда Ромера. Хотя существование римской мозаики, не оставляют сомнений о бывшем существовании африканских диких ослов в Северной Африке.

Судя по древним изображениям, атласский осёл имел полосы на ногах, а также крест на плече. Из существующих подвидов африканского дикого осла, сомалийский дикий осел имеет только полосы на нижних конечностей, и нубийский дикий осёл только на плече.

См. также 
 Дикий осёл
 Европейский осёл

Примечания 

†
Животные, описанные в 1884 году
Вымершие лошадиные